Velika nagrada Monaka 2013 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. maja 2013 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monakou. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Mark Webber, oba Red Bull-Renault.

Rosberg, ki je zmagal z najboljšega štartnega položaja, je dosegel zmago trideset let po zmagi svojega očeta Kekeja Rosberga leta 1983, s čimer sta prva oče in sin z zmago na dirki za Veliko nagrado Monaka. Med dirko je dvakrat posredoval varnostni avto, v 46. krogu pa je bila dirka za pol ure prekinjena, po trčenju med Maxem Chiltonom in Pastorjem Maldonadom ter poškodbi varnostne ograde.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:24,620
| 1:16,135
| 1:13,876
| 1
|-
! 2
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:23,779
| 1:16,265
| 1:13,967
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:24,243
| 1:15,988
| 1:13,980
| 3
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:25,352
| 1:17,322
| 1:14,181
| 4
|-
! 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:25,835
| 1:16,040
| 1:14,822
| 5
|-
! 6
| align="center" | 3 
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:23,712
| 1:16,510
| 1:14,824
| 6
|-
! 7
| align="center" | 6 
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:24,682
| 1:17,748
| 1:15,138
| 7
|-
! 8
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:25,108
| 1:17,261
| 1:15,383
| 8
|-
! 9
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:23,744
| 1:17,420
| 1:15,647
| 9
|-
! 10
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:23,699
| 1:17,623
| 1:15,703
| 10
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:25,547
| 1:18,331
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1;24,852
| 1:18,344
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:23,738
| 1:18,603
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:24,681
| 1:19,077
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:26,095
| 1:19,408
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:23,452
| 1:21,688
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:26,322
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:26,633
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:26,917
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:27,303
|
|
| 22
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| brez časa
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| brez časa
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

 Dirka 

|-
! 1
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg| Mercedes
| 78
| 2:17:52,506
| 1
| 25|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel| Red Bull-Renault
| 78
| +3,889
| 3
| 18|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber| Red Bull-Renault
| 78
| +6,314
| 4
| 15|-
! 4
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton| Mercedes
| 78
| +13,895
| 2 
| 12|-
! 5
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil| Force India-Mercedes
| 78
| +21,478
| 8
| 10|-
! 6
| align="center" | 5
|  Jenson Button| McLaren-Mercedes
| 78
| +23,104
| 9
| 8|-
! 7
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso| Ferrari
| 78
| +26,734
| 6
| 6|-
! 8
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne| Toro Rosso-Ferrari
| 78
| +27,224
| 10
| 4|-
! 9
| align="center" | 14
|  Paul di Resta| Force India-Mercedes
| 78
| +27,608
| 17
| 2|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen| Lotus-Renault
| 78
| +36,582
| 5
| 1'''
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 78
| +42,572
| 11
|
|-
! 12
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 78
| +42,691
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 78
| +43,212
| 19
|
|-
! 14
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 78
| +49,886
| 22
|
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 78
| +1:02,591
| 15
|
|-
! 16
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 72
| Zavore
| 7
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 63
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 61
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 58
| Zavore
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 44
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 28
| Trčenje
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 7
| Menjalnik
| 18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2013
2013